HMS Loke kan syfta på:

HMS Loke (1869) – en monitor sjösatt 1869, utrangerad 1908
HMS Loke (A344) – trängfartyg sjösatt 1944
 HMS Loke (1994) – ett fartyg i Amfibieregementet